Alter Bahnhof steht für:
 Alter Bahnhof (Baden-Baden)
 Alter Bahnhof Bergedorf in Hamburg-Bergedorf
 Alter Braunschweiger Bahnhof
 Alter Bahnhof (Heilbronn)
 Alter Bahnhof Hof
 Alter Bahnhof Kupferdreh in Essen-Kupferdreh
 Alter Bahnhof Landshut
 Alter Bahnhof (Lauterecken)
 Alter Bahnhof Lette in Coesfeld
 Alter Bahnhof (Mannheim), erster Bahnhof Mannheims 1840–1867
 Alter Bahnhof Swakopmund
 Alter Bahnhof Völklingen
 Alter Bahnhof Wittenberg
 Alter Bahnhof Würzburg
 Alter Bahnhof (Zeven)

Der Betriebsbahnhof Sarnau in der mittelhessischen Gemeinde Lahntal wird inoffiziell auch als Alter Bahnhof bezeichnet.

Siehe auch:
 Alter Hauptbahnhof